VPN, sigle composé des trois lettres, peut faire référence à :
 Virtual Private Network (en français, réseau privé virtuel), une connexion inter-réseau permettant de relier deux réseaux locaux différents par un protocole de tunnel ;
 Aérodrome de Vopnafjörður en Islande, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Valeur prédictive négative.

Code